

Chimica 
 R41 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-41 – sigla del fluorometano

Trasporti 
 R41 – tangenziale di Aalst (Belgio)
 R41 – strada regionale Johannesburg – Randfontein (Sudafrica)